Stundenbuch aus Paris steht für:

 Stundenbuch aus Paris (Boucicaut-Meister), um 1410
 Stundenbuch aus Paris (Coëtivy-Meister), um 1460